Да́виде Ребелли́н (; ) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик. Он более 50 раз финишировал в первой десятке однодневных гонок Мирового кубка и ПроТура, и считается одним из сильнейших классических специалистов своего поколения. В апреле 2009 года Ребеллин был дисквалифицирован на 2 года за применение допинга на Олимпиаде в Пекине.

Карьера 
Профессиональная карьера Давиде Ребеллина началась в 1992 году, через пару лет он стал регулярно отмечаться в лидерах однодневных и этапных гонок. Джиро д’Италия 1996 стала прорывом для итальянца: он выиграл этап, 6 дней ехал в розовой майке и стал 6-м в общем зачёте. В дальнейшем Ребеллин никогда не добивался подобных успехов на Гранд Турах, но в 1997 году пришли победы на гонках Мирового кубка — Классике Сан-Себастьянской и Чемпионате Цюриха. В следующие годы он одержал ряд побед на итальянских гонках второго эшелона, а в 2001 году одержал победу на многодневке Тиррено — Адриатико. В 2004 году Ребеллин стал первым, кто выиграл подряд все 3 арденнские классики (Амстел Голд Рейс, Флеш Валонь, Льеж — Бастонь — Льеж), через 7 лет это достижение покорилось Филиппу Жильберу. В том сезоне итальянец показал ещё ряд высоких результатов в однодневных гонках, и в итоговом рейтинге Мирового кубка он отстал всего на 13 очков от победителя Паоло Беттини. Следующий сезон оказался для Ребеллина не таким успешным, но он показал ряд высоких результатов на однодневных и многодневных гонках.

В 2007 году он во второй раз выиграл Флеш Валонь и занял второе место в рейтинге ПроТура. В следующем сезоне Ребеллин победил на многодневке Париж — Ницца и взял «серебро» в групповой олимпийской гонке, где проиграл спринт Самуэлю Санчесу. В апреле 2009 года он в третий раз первенствовал на Флеш Валонь, а через неделю было объявлено, что его олимпийская допинг-проба дала положительный результат на наличие эритропоэтиносодержащего препарата. Проба «Б» подтвердила результат, и Ребеллин был лишён медали и дисквалифицирован на 2 года до 27 апреля 2011, хотя и не признал своей вины. Незадолго до истечения срока итальянец начал вести переговоры с командами, а 3 мая 2011 года подписал контракт с континентальной «Miche - Guerciotti». Уже в августе Ребеллин одержал первую после дисквалификации победу, выиграв однодневную гонку Тре Валли Варезине, а спустя четыре дня одержал и вторую победу, первенствовал в гонке Trofeo Melinda.

Погиб 30 ноября 2022 года в результате ДТП (был сбит грузовиком во время тренировки).

Главные победы 
 Льеж — Бастонь — Льеж (2004)
 Амстел Голд Рейс (2004)
 Флеш Валонь (2004, 2007, 2009)
 Классика Сан-Себастьяна (1997)
 Чемпионат Цюриха (1997)
 Тиррено — Адриатико (2001)
 Париж — Ницца (2008)
 1 этап Джиро д’Италия (1996)
 Тре Валли Варезине (1998)
 Джиро дель Венето (1998—2000)
 Тур дю О-Вар (1999, 2008)
 Гран Премио Читта де Камайоре (2002)
 Рунд ум ден Хеннингер Турм (2003)
 Трофео Мелинда (2004)
 Бриксия Тур (2006, 2007)
 Гран Премио Индустрия э Коммерцио ди Прато (2003)
 Тур Иджена (2017)

Выступления в престижнейших однодневных гонках

Рейтинги

Примечания

Ссылки 

 Профиль на cyclingarchives.com
 Давиде Ребеллин: «Кто знает, смогу ли я сказать велосипеду «прощай»…

Велогонщики Италии
Родившиеся в провинции Верона
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Велогонщики, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Велогонщики, погибшие во время соревнований и тренировок